Le Fresne pode se referir a:
 Le Fresne (Eure)
 Le Fresne (Marne)

Desambiguações de topônimos